Pueblo Viejo (spanisch für „Altes Dorf“) ist der Name der Orte
 in Argentinien:
 Pueblo Viejo (Iruya), Dorf im Departamento Iruya der Provinz Salta
 San Isidro (Iruya), Ortsteil des Dorfes San Isidro im Departamento Iruya
 Dorf in der Provinz Salta in Argentinien, etwa 15 km südöstlich von Santa Victoria Oeste.
 Dorf in der Provinz Jujuy in Argentinien, etwa 7 km westlich von La Quiaca.
 Dorf in der Provinz Jujuy in Argentinien, etwa 30 km südlich von La Quiaca.
 Dorf in der Provinz Jujuy in Argentinien, etwa 15 km nördlich von Iturbe.
 Dorf in der Provinz Jujuy in Argentinien, etwa 7 km südlich von Iturbe.
 Dorf in der Provinz Jujuy in Argentinien, etwa 20 km westlich von Abra Pampa.
 in Belize:
 Pueblo Viejo (Belize), dorf im Toledo District.
 in Bolivien:
 Pueblo Viejo (Mojinete), Dorf im Landkreis Mojinete im Departamento Potosí
 Kanton Pueblo Viejo, Kanton im Landkreis Mojinete im Departamento Potosí
 in der Dominikanischen Republik:
 Pueblo Viejo (Azua), Ort in Azua im Südwesten der Dominikanischen Republik
 in Guatemala:
 Pueblo Viejo (Guatemala), Talsperre in Guatemala
 in Mexiko:
 Pueblo Viejo (Coyuca de Benítez), Ort im Bundesstaat Guerrero
 Pueblo Viejo (General Heliodoro Castillo), Ort im Bundesstaat Guerrero
 Pueblo Viejo (Quechultenango), Ort im Bundesstaat Guerrero
 Pueblo Viejo (Queréndaro), Ort im Bundesstaat Michoacán
 Pueblo Viejo (Venustiano Carranza), Ort im Bundesstaat Michoacán
 Pueblo Viejo (San José Chiltepec), Ort im Bundesstaat Oaxaca
 Pueblo Viejo (Santiago Ixtayutla), Ort im Bundesstaat Oaxaca
 Pueblo Viejo (Sinaloa), Ort im Bundesstaat Sinaloa
 Pueblo Viejo (Tabasco), Ort im Bundesstaat Tabasco
 Pueblo Viejo (Veracruz), Ort im Bundesstaat Veracruz
 Municipio Pueblo Viejo, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
siehe auch Puebloviejo